Santo Amaro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santo Amaro das Brotas (ort), Sergipe, 
 Santo Amaro da Imperatriz (ort), Santa Catarina, 
 Santo Amaro (ort), Bahia, 
 Santo Amaro (kommun), Bahia,

Portugal 

 Santo Amaro (freguesia i Portugal, Guarda), Vila Nova de Foz Côa, 
 Santo Amaro (freguesia i Portugal, Portalegre), Sousel, 
 Santo Amaro (freguesia i Portugal, Azorerna, Velas), 
 Santo Amaro (freguesia i Portugal, Azorerna, São Roque do Pico), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar